Краснополянское сельское поселение — муниципальное образование в составе Никольского района Вологодской области.
Центр — город Никольск (районный центр, не входит в состав сельского поселения).

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку существовали сельсоветы:
 Краснополянский (ОКАТО 19 234 828) — 24 населённых пункта, центр — город Никольск,
 Осиновский (ОКАТО 19 234 852) — 9 населённых пунктов, центр — деревня Осиново,
 Полежаевский (ОКАТО 19 234 864) — 11 населённых пунктов, центр — деревня Полежаево.

В 2000 году была упразднена деревня Елшинская Полежаевского сельсовета.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образованы сельские поселения:
 Краснополянское — Краснополянский сельсовет, деревни Бутова Курья и Ивантец Нигинского сельсовета,
 Осиновское — Осиновский сельсовет,
 Полежаевское — Полежаевский сельсовет.

1 апреля 2013 года Осиновское и Полежаевское сельские поселения были присоединены к Краснополянскому.

Закон Вологодской области от 7 июня 2018 года Краснополянское и Пермасское сельские поселения были преобразованы путём объединения в сельское поселение Краснополянское.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на севере с Байдаровским, Теребаевским, Нигинским сельскими поселениями,
 на западе с Кемским сельским поселением,
 на юге с Пермасским сельским поселением сельскими поселениями,
 на востоке с Завражским сельским поселением.

В центре Краснополянского сельского поселения расположено городское поселение Никольск.

Население 

По данным переписи 2010 года население Краснополянского сельского поселения составляло 3180 человек, Осиновского — 860 человек, Полежаевского — 535 человек, оценка на 1 января 2012 года — 3157 человек, и 852 человека и 517 человек соответственно.

Населённые пункты 
С 2020 года в состав сельского поселения входят 62 населённых пункта, в том числе:
53 деревни,
5 посёлков,
1 село,
3 починка.

Населённые пункты, упразднённые в 2020 году

Упразднённые до 2020 года населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Никольского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области